Zhekov (, masculin) et Zhekova (féminin) sont des noms de famille pouvant faire référence à :
Alexandra Jekova (1987- ), sportive bulgare,
Andrej Zhekov, joueur bulgare volleyball,
Nicolas Jékov (1864–1949), personnalité bulgare,
Petar Jekov (1944- ), footballeur bulgare,
 (1976- ), footballeur bulgare,
 (1980- ), footballeur bulgare.